Germanin ist der Name von

 der Chemikalie Suramin (deutscher Handelsname)
 einem Roman von Hellmuth Unger (erschienen 1938)
 einem NS-Film basierend auf dem Roman von Unger, siehe Germanin – Die Geschichte einer kolonialen Tat (erschienen 1943)